Берли́нер () — формат газетной бумаги размером 315 × 470 мм (12,4 × 18½ дюйма), промежуточный между A3 и A2.

Используется газетами Le Monde во Франции, La Repubblica и La Stampa в Италии,  в Бельгии, The Guardian в Великобритании, «Га-Арец» в Израиле, Vjesnik в Хорватии,  в США (г. Лафайетт, штат Индиана),  в Бразилии, Türkiye Gazetesi в
Турции.

В Европе иногда вводит в замешательство то, что газета Berliner Zeitung часто упоминается просто как Berliner, но она не печатается на бумаге формата берлинер, её название происходит от города Берлин и противопоставлялось, в начале XX века, размерам North German и French. Фактически, только две германских национальных газеты используют формат берлинер: это Die Tageszeitung (также известная как taz) и Junge Welt, перешедшая на берлинер с 2004 года. Большинство национальных ежедневных газет использует больший формат бумаги, известный как nordisch с размерами 400 × 570 мм.

Ссылки 
 How we got the measure of a Berliner (Как мы перешли на формат «берлинер» (англ.))  (Обсуждение нового формата газеты The Guardian)
 Первая газета в формате «берлинер» в Северной Америке (англ.)
 «Берлинер» в энциклопедии statemaster.com 
 Новый тренд в газетных форматах (англ.)

Форматы бумаги